

Toponymes



Charlottetown, capitale de la province ;
 Charlottetown, circonscription fédérale qui consiste en la précédente ;

Charlottetown, localité du Labrador ;
 Charlottetown, localité de Terre-Neuve ;

Noms composés 
 Charlottetown-Brighton, circonscription provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Charlottetown-Victoria Park, circonscription provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard ;

Homonymie de toponyme